«Лев, колдунья и платяной шкаф» () — роман английского и ирландского писателя Клайва Стейплза Льюиса, изданный в 1950 году; первая (вторая по внутренней хронологии) книга серии «Хроники Нарнии».

Эта книга была экранизирована несколько раз:
 «Лев, колдунья и платяной шкаф» — английский 10-серийный телевизионный сериал 1967 года.
 «Лев, колдунья и платяной шкаф» — мультфильм 1979 года, существующий в двух версиях: британской и американской.
 «Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф» — британско-американский фильм 2005 года.